In 2021 werd het 107de Campeonato Cearense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 10 februari tot 23 mei. De competitie werd op 11 maart stopgezet vanwege een verergerende situatie in de coronacrisis in Brazilië en hervat van op 1 mei. Fortaleza EC werd kampioen.

Eerste fase 
Ceará en Fortaleza namen niet deel aan de eerste fase.

Tweede fase 

(1): Caucaia kreeg 6 strafpunten voor het opstellen van Hugo Freitas nadat hij drie gele kaarten had gekregen.

Derde fase 
In geval van gelijkspel wint het team met het beste resultaat in de tweede fase.

Details finale

Totaalstand

(1):Atlético Cearense plaatste zich in eerste instantie voor de Série D, maar omdat zij daar dit seizoen promotie konden afdwingen ging de plaats naar Icasa 
(2): Caucaia kreeg 6 strafpunten voor het opstellen van Hugo Freitas nadat hij drie gele kaarten had gekregen.

Kampioen

Externe link 
 RSSSF - rsssfbrasil.com

Campeonato Cearense
Cearense